Lars Norrman ist der Name folgender Personen:

*  Lars Norrman (1651–1703), schwedischer lutherischer Theologe, siehe Laurentius Norrmannus
 Lars Norrman (Künstler) (1915–1979), schwedischer Maler und Grafiker